Lippe může být:
 Lippe (země) – historické území v dnešní německé spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku,
 Páni z Lippe – jeden z nejvýznamnějších německých šlechtických rodů, který vládl stejnojmennému území,
 Zemský okres Lippe – jeden ze zemských okresů výše uvedené spolkové země, územně téměř shodný se stejnojmenným historickým územím,
 Lippe (řeka) – řeka ve výše jmenované spolkové zemi

Externí odkazy